Гаттер — многозначный термин.

 Порри Гаттер — цикл литературных пародий на серию романов «Гарри Поттер».
 Гаттер (филателия) — дорожка между секторами в обычном типографском листе или листе с тетрадными секторами.